Plaats in Indonesië
 Sukamukti (Bojongmangu), een plaats in het bestuurlijke gebied Bekasi in de provincie West-Java
 Sukamukti (Cikijing), een plaats in het bestuurlijke gebied Majalengka in de provincie West-Java
 Sukamukti (Cilawu), een plaats in het bestuurlijke gebied Garut in de provincie West-Java
 Sukamukti (Cisayong), een plaats in het bestuurlijke gebied Tasikmalaya in de provincie West-Java
 Sukamukti (Cisompet), een plaats in het bestuurlijke gebied Garut in de provincie West-Java
 Sukamukti (Jalaksana), een plaats in het bestuurlijke gebied Kuningan in de provincie West-Java
 Sukamukti (Karangtengah), een plaats in het bestuurlijke gebied Garut in de provincie West-Java
 Sukamukti (Majalaya), een plaats in het bestuurlijke gebied Bandung in de provincie West-Java
 Sukamukti (Pamarican), een plaats in het bestuurlijke gebied Ciamis in de provincie West-Java
 Sukamukti (Sukawening), een plaats in het bestuurlijke gebied Garut in de provincie West-Java
 Sukamukti (Waluran), een plaats in het bestuurlijke gebied Sukabumi in de provincie West-Java
 Suka Mukti, een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ilir in de provincie Zuid-Sumatra